Blip o schiocco – evento immaginario nel Marvel Cinematic Universe
 Blip – console per videogiochi diffusa negli anni '70 del XX secolo
 Blip – sito web distributore di webserie attivo dal 2005 al 2015
 BLIP – proteine inibitrici degli enzimi beta-lattamasi
 Blip – la rappresentazione di un'eco radar primario sullo schermo PPI (plan position indicator)